Tif et Tondu s’en vont en guerre est la huitième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1944
Histoire publiée pour la première fois en 1945